Stroncijum oksid je hemijsko jedinjenje, koje ima molekulsku masu od 103,619 -{Da}-.

Osobine

Reference

Literatura

Spoljašnje veze 

 

Једињења стронцијума‎ 
Оксиди